Remetschwil (toponimo tedesco) è un comune svizzero di 2 070 abitanti del Canton Argovia, nel distretto di Baden.

Geografia fisica

Storia 
Il comune di Remetschwil nel 1805 era stato soppresso e accorpato agli altri comuni soppressi di Busslingen, Niederrohrdorf, Oberrohrdorf e Staretschwil per formare il nuovo comune di Rohrdorf, che fu disciolto nel 1854 con il ripristino dei comuni di Niederrohrdorf, Oberrohrdorf e Remetschwil (Busslingen rimase aggregato a Remetschwil, Staretschwil a Oberrohrdorf).

Società

Evoluzione demografica 
L'evoluzione demografica è riportata nella seguente tabella:

Amministrazione 
Ogni famiglia originaria del luogo fa parte del cosiddetto comune patriziale e ha la responsabilità della manutenzione di ogni bene ricadente all'interno dei confini del comune.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni